Husby församling kan syfta på:

 Husby församling – en tidigare församling i Tuna kontrakt i Västerås stift –2018
 Husby-Långhundra församling – en församling i Knivsta pastorat i Upplands södra kontrakt i Uppsala stift
 Husby-Oppunda församling – en tidigare församling i Strängnäs stift  –1995
 Husby-Sjuhundra församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2008
 Husby-Sjutolfts församling  en tidigare församling i Uppsala stift –2010
 Husby-Ärlinghundra församling – en församling i Märsta pastorat i Upplands södra kontrakt
 Västra Husby församling – en tidigare församling i Linköpings stift –2011
 Östra Husby församling – en församling i Linköpings stift

Se även
Husby socken (olika betydelser)